Шокальський:

 Шокальський Єжи — польський філолог.
 Шокальський Юлій Михайлович — російський океанограф.